Les Aeolosaurini appartiennent aux Aeolosauridae, une famille éteinte de dinosaures titanosauriens vivant en Argentine et au Brésil durant le Crétacé supérieur.

En 2011, Thomas Holtz a classé les genres Adamantisaurus, Gondwanatitan, Muyelensaurus, Aeolosaurus, Panamericansaurus, Pitekunsaurus et Rinconsaurus parmi les Aeolosauridae. En 2011, Rodrigo M. Santucci et Antonio C. de Arruda-Campos, à la suite de leur analyse cladistique, considérèrent que l'Aeolosaurus, le Gondwanatitan, le Maxakalisaurus, le Panamericansaurus et le Rinconsaurus comme étant des  aeolosaurides.

Phylogénie 
Le groupe des Aeolosaurini a été défini par Franco-Rosas, Salgado, Rosas and Carvalho, en 2004 comme étant le clade de base qui correspond le mieux à celui pouvant contenir Aeolosaurus rionegrinus et Gondwanatitan faustoi, mais pas pour Saltasaurus loricatus et Opisthocoelicaudia skarzynskii. Le cladogramme ci-dessous montre les relations phylogéniques des Aeolosaurini selon Santucci et Arruda-Campos.

Annexes

Articles connexes 
 Liste de dinosaures

Liens externes

Références taxinomiques

Notes et références 

Titanosauria
Dinosaure du Crétacé
Taxon fossile décrit en 2004